Spår kan avse:

 Spår (avtryck) – märke, fördjupning, fåra, linje, avbildning som gjorts av person eller djur som har passerat en plats
 Spår (datorminne) – en teknik för lagring av data med koncentriskt spår på ett magnetiskt lagringsmedium (exempelvis hårddisk eller diskett) eller ett optiskt lagringsmedium (exempelvis CD, DVD eller Blu-ray Disc), se Track (CD) på engelska Wikipedia.
 Spår (film) – en svensk dokumentärfilm från 2004
 Spår (grammofonskiva) – ett spiralformat spår eller ett musikstycke (en "låt") på en grammofonskiva
 Spår (matematik) – summan av diagonalelementen i en matris

Sammansättningar
 Blodspår – spår av blod som lämnas av skadade djur (eller människor)
 Doftspår – molekyler av doftämnen som sjunkit till marken eller fastnat på föremål
 Hjulspår – efterlämnat avtryck av ett hjul
 Järnvägsspår – det underlag som tåg framföres på
 Spårdjup – ett mått på vägars ytslitage från dubbdäck
 Spårsnö – sådan snö som ger spår
 Spårtrafik – en allmän term för all trafik med spårfordon
 Spårväg – en typ av spårtrafik med spårvagnar
 Spårämne – ett kemiskt ämne som förekommer i liten mängd eller låg koncentration i något sammanhangett ämne eller är livsnödvändigt i kosten
 Viltspårhund – en grupp jakthundar som avlats fram som eftersökshundar